Proximativ (lateinisch: ‚angenähert‘):
bezieht sich in der Geometrie oder Astronomie auf eine Linie oder Umlaufbahn, die an etwas angenähert ist, z. B. an einen Planeten,
wird in der Medizin gleichbedeutend mit proximal verwendet
bezeichnet in der Sprachwissenschaft eine Aspektkategorie, siehe: Proximativ (Sprache).
kommt in dem Begriff der Informationstechnik (IT) Proxy vor. Gemeint ist ein Proxyserver als nähergelegener Stellvertreter eines Servers.